Matzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Matzinger (1817–1896), österreichischer Beamter
 Günther Matzinger (* 1987), österreichischer Sprinter und Mittelstreckenläufer 
 Polly Matzinger (* 1947), US-amerikanische Immunologin
 Sebastian Matzinger (1865–1935), deutscher Gymnasialprofessor und Reichstagsabgeordneter
 Stephan Matzinger (1891–1948), österreichischer katholischer Geistlicher und Publizist